Black and Tans bezeichnet:

 die Black and Tans (Royal Irish Constabulary Reserve Force), eine ehemalige paramilitärische Gruppe in Irland
 Black and Tans, ein irisches Rebellenlied, das auch unter dem Namen „Come Out, Ye Black and Tans“  bekannt ist

siehe auch:
Black & Tan